Tři bratři můžou být:

Tři bratři (památné stromy) – skupina památných stromů v Třeboni
Tři bratři (Riga) – skupina historických domů v Rize
 Tři bratři (film) – film z roku 2014 režiséra Jana Svěráka
Tři bratři (Kamčatka) – skupina tří čedičových skal v moři u vjezdu do Avačinské zátoky na Kamčatce